I когорта латобиков и варкианов () — вспомогательное подразделение армии Древнего Рима.

Данное подразделение было создано путём объединения двух когорт: I когорты латобиков и I когорты варкианов. Латобики и варкианы — племена кельтского происхождения, жившие на территории провинции Паннония. Когорта стояла лагерем в провинции Нижняя Германия. Известно, что солдаты подразделения участвовали в восстановлении крепости в Ригомаге, повреждённой в ходе боев гражданской войны 69 года и Батавского восстания. Упоминается в ряде военных дипломов от 76, 128, 138 и 158 годов.

Литература 
 Michael DuBois. Auxillae Vol 1. Lulu.com. р. 93.

Вспомогательные подразделения Древнего Рима